oznaczenie dysmutazy ponadtlenkowej
 dysplazja przegrodowo-oczna
 Stormtroopers of Death